Hip-Hop steht für:
 Hip-Hop, Musikrichtung
 Hip-Hop (Subkultur), kulturelle Bewegung
 Hip-Hop (Lied), Lied der Band EAV, 1992

HipHop steht für:
 HipHop, freie Software von Facebook

H.I.P. H.O.P. steht für:
 H.I.P. H.O.P., französische Fernsehserie, 1984